Fritz Fischer (1898-1947) – fisico tedesco
 Fritz Willy Fischer (1903-1963) – pittore e scrittore austriaco
 Fritz Fischer (1908-1999) – storico tedesco
 Fritz Fischer (1911-1968) – grafico tedesco
 Fritz Fischer (1912-2003) – medico tedesco
 Fritz Fischer (1925-1986 – pittore austriaco
 Fritz Fischer (1956) – biatleta tedesco
 Fritz Fischer (?) – ciclista tedesco
 Fritz Fischer – attore tedesco